Рід налічує 18 видів риб родини цихлові.

Види 

 Tylochromis aristoma Stiassny 1989 
 Tylochromis bangwelensis Regan 1920 
 Tylochromis elongatus Stiassny 1989 
 Tylochromis intermedius (Boulenger 1916) 
 Tylochromis jentinki (Steindachner 1894) 
 Tylochromis labrodon Regan 1920 
 Tylochromis lateralis (Boulenger 1898) 
 Tylochromis leonensis Stiassny 1989 
 Tylochromis microdon Regan 1920 
 Tylochromis mylodon Regan 1920 
 Tylochromis polylepis (Boulenger 1900) 
 Tylochromis praecox Stiassny 1989 
 Tylochromis pulcher Stiassny 1989 
 Tylochromis regani Stiassny 1989 
 Tylochromis robertsi Stiassny 1989 
 Tylochromis sudanensis Daget 1954 
 Tylochromis trewavasae Stiassny 1989 
 Tylochromis variabilis Stiassny 1989

Переглянуті (старі) назви 

 Tylochromis macrophthalmus див. Callochromis macrops (Boulenger 1898)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae